Forældrefælden har flere betydninger:
 Forældrefælden (film fra 1961) − en amerikansk film fra 1961.
 Forældrefælden (film fra 1998) − en amerikansk genindspilning fra 1998 af filmen fra 1961.